Simion este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adam Mariș I. Simion (1868-1950), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Adrian Simion (handbalist) (n. 1961), handbalist român
 Adrian Simion (politician) (n. 1954), senator român
 Ana Maria Simion (n. 1988), handbalistă română
 Bogdan Simion (n. 1991), muzician român
 Chris Simion (n. 1977), scriitoare și regizoare de teatru română
 Claudiu Simion (n. 1994), fotbalist român 
 Cristina Simion (n. 1991), alergătoare română
 Dorel Simion (n. 1977), pugilist român de etnie romă
 Eugen Simion (n. 1933), critic și istoric român literar și președinte al Academiei Române
 Florea Simion (n. 1953), deputat român
 Gabriel Simion (n. 1998), fotbalist român
 George Simion (n. 1986), politician român 
 Lucian-Eduard Simion (n. 1961), deputat român
 Marian Simion (n. 1975), pugilist român
 Octavian G. Simion (1881-1929), preot, învățător și delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Radu Simion (1940-2015), naist și conducător de orchestră român
 Sebastian Simion (n. 1970), deputat român
 Sorin Simion (1957-2011), scriitor român
 Valentin Simion (n. 1986), fotbalist român
 Victorina Simion (d. 2022), fotbalistă română 
 Viorel Simion (n. 1981), boxer român

Nume de familie românești